ФК «Мумбаї Сіті» () — індійський футбольний клуб з Мумбаї, Махараштра, заснований у 2014 році. Виступає в Суперлізі. Домашні матчі приймає на стадіоні «Мумбаї Футбол Арена», місткістю 18 000 глядачів.

Досягнення 
 Індійська суперліга
Чемпіон регулярного чемпіонату: 2016.
Півфіналіст: 2016.

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Профіль клубу на transfermarkt.com  
 Профіль клубу на soccerway.com  

Футбольні клуби Індії
Футбольні клуби, засновані 2014
Засновані в Індії 2014